Thermenmuseum steht für:

 Thermenmuseum (Heerlen), Museum in den römischen Thermen in der Stadt Heerlen, Provinz Limburg, Niederlande
 Thermenmuseum Juliomagus, Museum in der Gemeinde Schleitheim, Kanton Schaffhausen, siehe Iuliomagus (Schleitheim)

Siehe auch:
 Museo Nazionale Romano in Rom, Italien